Charles de Valois ist der Name folgender Personen:

 Charles de Valois, duc d’Orléans (1394–1465), Herzog von Orléans, Vater von Ludwig XII.
 Charles de Valois, duc de Berry (1446–1472), Herzog von Berry, Normandie, Champagne und Guyenne
 Charles de Valois, comte d’Angoulême (1459–1496), Graf von Angoulême, Vater von Franz I.
 Charles de Valois-Angoulême, duc d’Orléans (1522–1545), französischer Prinz
 Charles de Valois, duc d’Angoulême (1573–1650), Herzog von Angoulême

Siehe auch:
 Charles-Omer Valois
 Karl von Valois